El Paso County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 El Paso County (Colorado) – okres státu Colorado
 El Paso County (Texas) – okres státu Texas